Мужская сборная Саудовской Аравии по кёрлингу — представляет Саудовскую Аравию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Королевская ассоциация кёрлинга ().

Результаты выступлений

Панконтинентальные чемпионаты

Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты 

(источник: )

Примечания

См. также 
 Смешанная парная сборная Саудовской Аравии по кёрлингу

Ссылки 
 Саудовская Аравия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Saudi curling update - A.Fyfe Rail Operations Consulting Ltd

Саудовская Аравия
Кёрлинг в Саудовской Аравии
Кёрлинг